Rassemblement démocratique peut désigner :
 Afrique : Rassemblement démocratique africain ;
 Belgique : 
 Bénin : Rassemblement démocratique dahoméen ;
 Cameroun : Rassemblement démocratique du peuple camerounais ;
 Centrafrique : Rassemblement démocratique centrafricain ;
 Comores : Rassemblement démocratique du peuple comorien ;
 Chypre : Rassemblement démocratique, parti politique chypriote ;
 France : 
 Rassemblement démocratique, groupe parlementaire ;
 Rassemblement démocratique pour la Martinique ;
 Rassemblement démocratique de Mayotte ;
 Rassemblement démocratique océanien en Nouvelle-Calédonie.
 Sénégal : Rassemblement démocratique sénégalais ;